Футбольная Конференция Англии 1999/00 — 21-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Скарборо (из Третьего дивизиона Футбольной лиги)
 Олтрингем (из Северной Премьер-лиги)
 Нанитон Боро (из Южной Футбольной лиги)
 Саттон Юнайтед (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Челтнем Таун (в Третий дивизион Футбольной лиги)
 Барроу (в Северную Премьер-лигу)
 Лик Таун (в Северную Премьер-лигу)
 Фарнборо Таун (в Истмийскую лигу)

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

1999
Футбол в Англии в сезоне 1999/2000
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000